Groveolopsis är ett släkte av svampar. Groveolopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Groveolopsis